Открытый чемпионат Австралии () — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проводятся в Мельбурне на открытых кортах с покрытием типа «хард».

Победитель турнира 2009 года испанец Рафаэль Надаль защищал свой титул, но проиграл в 1/4 финала Энди Маррею.

Общая информация 
В турнире принимают участие 3 бывших чемпиона — Роджер Федерер (2004, 2006 и 2007), Новак Джокович (2008) и Рафаэль Надаль (2009). Федерер в 5-й раз за карьеру был посеян в Австралии под первым номером (2005, 2006, 2007, 2008 и 2010).

Больше всего среди сеяных было теннисистов Испании — 7. Наибольшее представительсво в основной сетке также имели испанцы — 13 игроков. У Франции было 12 теннисистов. Таким образом каждый пятый теннисист в основной сетке был испанцем или французом.

37-летний француз Фабрис Санторо, выступив на АО-2010, стал первым теннисистом, принимавшим участие в турнирах Большого шлема на протяжении 4 десятилетий (1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е). Для Санторо этот открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде стал 18-м в карьере, а дебютировал он в 1991 году в возрасте 18 лет.

Марин Чилич, победив Энди Роддика, стал первым в истории хорватом, вышедшим в полуфинал открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Роджер Федерер в 4-й раз в карьере победил на открытом чемпионате Австралии, доведя рекордное число своих побед на турнирах Большого шлема до 16.

Посеянные теннисисты 

  Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал, отказ по ходу матча)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвёртый круг)
  Энди Маррей (Финал)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Робин Сёдерлинг (Первый круг)  Фернандо Вердаско (Четвёртый круг)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый круг)
  Гаэль Монфис (Третий круг)
  Радек Штепанек (Первый круг)
  Марин Чилич (Полуфинал)
  Жиль Симон (снялся из-за травмы правого колена)  Томми Робредо (Первый круг)  Давид Феррер (Второй круг)  Томми Хаас (Третий круг)  Станислас Вавринка (Третий круг)  Михаил Южный (Третий круг, снялся с турнира из-за травмы правого запястья)  Томаш Бердых (Второй круг)  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый круг)
  Хуан Карлос Ферреро (Первый круг)
  Иван Любичич (Третий круг)
  Сэм Куэрри (Первый круг)
  Николас Альмагро (Четвёртый круг)
  Филипп Кольшрайбер (Третий круг)  Юрген Мельцер (Первый круг)  Виктор Троицки (Второй круг)  Хуан Монако (Третий круг)  Альберт Монтаньес (Третий круг)  Жереми Шарди (Первый круг)  Джон Изнер (посеян вместо Жиля Симона, четвёртый круг)

 Основной турнир 

 Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис5
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал
| score-width=15
| team-width=160
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Роджер Федерер| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3=6| RD1-score1-4=7| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Николай Давыденко
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=5
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Новак Джокович
| RD1-score3-1=68
| RD1-score3-2=7| RD1-score3-3=6| RD1-score3-4=3
| RD1-score3-5=1
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Жо-Вильфрид Тсонга| RD1-score4-1=7| RD1-score4-2=65
| RD1-score4-3=1
| RD1-score4-4=6| RD1-score4-5=6| RD1-seed5=7
| RD1-team5= Энди Роддик
| RD1-score5-1=64
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=6| RD1-score5-4=6| RD1-score5-5=3
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Марин Чилич| RD1-score6-1=7| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=2
| RD1-score6-5=6| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Энди Маррей| RD1-score7-1=6| RD1-score7-2=7| RD1-score7-3=3
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаэль Надаль
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=62
| RD1-score8-3=0
| RD1-score8-4=R
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Роджер Федерер| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=6| RD2-seed2=10
| RD2-team2= Жо-Вильфрид Тсонга
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=2
| RD2-seed3=14
| RD2-team3= Марин Чилич
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=2
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Энди Маррей
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=6
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Роджер Федерер
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=7
| RD3-seed2=5
| RD3-team2= Энди Маррей
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=611
}}

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Ссылки 
 Основная сетка 
 Сетка квалификации 

 Мировой рейтинг на начало турнира — официальный сайт АТП 

Взрослые